Гингрич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гингрич, Каллиста (род. 1966) — американский бизнесмен, писательница, продюсер документальных фильмов, музыкант и дипломат.
 Гингрич, Ньют (род. 1943) — американский политик, писатель, публицист и бизнесмен.